Энгблум () — шведская фамилия.

Известные носители:
 Энгблум, Брайан (род. 1955) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (1978, 1979)
 Энгблум, Ларс (род. 1955) — шведский кёрлингист.
 Энгблум, Понтус (род. 1991) — шведский футболист.

Примечания